Tazewell este un nume de familie englez, care s-ar putea referi la unul din următorii politicieni americani sau la anumite locuri din Statele Unite.

Politicieni 

 Henry Tazewell, politician din statul Virginia și tatăl lui Littleton Tazewell
 Littleton Waller Tazewell, guvernator al statului american  între 1834 și 1836

Comitate 

 Comitatul Tazewell

Locuri 

 Tazewell, statul 
 Tazewell, statul 
 Comitatul Tazewell, Illinois

Nume proprii